Caprino steht für: 

 Caprino Veronese, Ortschaft in der Provinz Verona (Venezien), Italien
 Caprino Bergamasco, Ortschaft in der Provinz Bergamo, Italien
 Monte Caprino, Bergabhang am Südufer des Luganersees
 Caprino TI, ein zur Stadt Lugano gehörender Weiler am Südufer des Luganersees 

Caprino ist der Familienname folgender Personen: 

 Gianpaolo Caprino, italienischer Schauspieler und Musiker der Gruppe „Stormlord“
 Giampiero Caprino, Programmierer des portierbaren Decompilers REC 
 Guido Caprino (* 1973), italienischer Schauspieler
 Ivo Caprino (1926–2001), norwegischer Filmregisseur, -produzent und Erfinder des Supervideografen (225°-Kino)

Caprino bezeichnet

 beim Gesang den Sängerfehler eines zu schnellen, meckernden Vibratos ("ziegenartig"); siehe Vibrato
 einen italienischen Käse; siehe Caprino (Käse)